

Miejscowości 
Miejscowości w Kanadzie:
 Beaumont – miasto w prowincji Alberta

Miejscowości we Francji:
 Beaumont – francuska gmina w regionie Owernia, departament Górna Loara;
 Beaumont – francuska gmina w regionie Owernia, departament Puy-de-Dôme;
 Beaumont – francuska gmina w regionie Burgundia;
 Beaumont – francuska gmina w regionie Limousin;
 Beaumont – francuska gmina w regionie Lotaryngia;
 Beaumont – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje;
 Beaumont – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes;
 Beaumont – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy, departament Górna Sabaudia;
 Beaumont – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy, departament Ardèche;

Miejscowości w Irlandii:
 Beaumont – dzielnica Dublina.

Miejscowości w Belgii:
 Beaumont – miasto w Hainaut

Miejscowości w USA:
 Beaumont – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside;
 Beaumont – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Perry;
 Beaumont – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jefferson.
W Wielkiej Brytanii:
 Beaumont – miejscowość w Esseksie (Anglia)
 Beaumont – miejscowość w Kumbrii (Anglia)

Osoby 
 Beaumont, François de (1512–1587) – francuski dowódca wojskowy, hugenota
 Beaumont, Jan Ludwik de (1738–1831) – francuski generał
 Beaumont, Léonce Élie de (1798–1874) – francuski geolog

Motoryzacja 
 Beaumont – dawny kanadyjski producent samochodów
 Beaumont – model samochodu